Трка на 3.000 метара са препрекама у мушкој конкуренцији на 17. Светском првенству у атлетици 2019. у Дохи Катар одржана је 1. и 4. октобра на стадиону Khalifa International Stadium.

Титулу светског првака из Лондона 2017. одбранио је Консеслус Кипруто из Кеније.

Земље учеснице 
Учествовало је 46 такмичара из 26 земаља.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (4)
  Избеглички тим (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (3)
  (1)
  (4)
  (1)
  (3)
  (2)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (2)
  (3)

Освајачи медаља

Рекорди 
26. септембар 2019.

Најбољи резултати у 2019. години 
Десет најбржих атлетичара 2019. године на 3.000 метара са препрекама, пре почетка светског првенства (27. септембра 2019) заузимало је следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2019.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 1. октобра 2019. године. У финале пласирани су по 3 првопласирана из сваке од 3 квалификационих група (КВ) и још 6 на основу постигнутог резултата (кв).,, 

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Финале 
Финале је одржано 4 октобра 2019. године у 21:45 по локалном времену.,

Референце

Спољашње везе 

 Комплетни резултати СП 2019. сајт ИААФ
 Резултати трке на 3.000 м препреке за мушкарце на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2019.
Трка на 3.000 метара са препрекама на Светском првенству у атлетици на отвореном